Athos peut désigner :

Patronyme 

 Athos, de son nom complet Armand de Sillègue d'Athos d'Autevielle, né vers 1615 en Béarn et mort le , qui a inspiré à Alexandre Dumas le personnage d'Athos des Trois Mousquetaires ;

Toponyme 

 Athos, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Athos-Aspis ;
 Athos-Aspis, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Mont Athos, péninsule montagneuse de Grèce ;
 la République monastique du mont Athos, une région du Nord de la Grèce ;

Autres
 , le géant de la mythologie grecque qui pendant la bataille opposant les Dieux et les Géants, aurait jeté une grande roche sur Poséidon, donnant naissance à la montagne homonyme
 Athos, le patrouilleur de surveillance de sites de la Marine nationale française
 Athos, l'indicatif d'appel de la Patrouille de France ;
 Athos, une planète fictive de la galaxie de Pégase dans la série télévisée Stargate Atlantis
Athos était un réseau de renseignements autonome au sein du vaste réseau Zéro de la résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi